Richard Doell ist der Name folgender Personen:

* Richard Doell (Kirchenmusiker) (1893–1950), deutscher Musikpädagoge und Dirigent
 Richard Doell (Geophysiker) (1923–2008), US-amerikanischer Geophysiker